Att be till Gud han själv oss lär är en psalm. Vers 1-2 är skrivna av okänd författare och vers 3-6 är skrivna 1816 av Johan Olof Wallin. Den bearbetades 1981 av Lars Lindman. Musiken är skriven 1539 av Martin Luther.

Publicerad i 
1986 års psalmbok som nr 526 under rubriken "Bönen".

Källor

Svenska psalmer